Fragne ou Fragnes est un toponyme français et patronyme issu du latin fraxinu(m), variante locale du mot frêne.

Toponymes 
 Fragnes, ancienne commune française de Saône-et-Loire, devenue en 2016 commune associée de Fragnes-La Loyère.
 Le Fragne, quartier de Varennes-sur-Allier en France.
 Le Fragne, point culminant du département de l'Indre à Pouligny-Notre-Dame en France.
 Fragne, village de la commune française des Églises-d'Argenteuil au Poitou-Charentes

Patronymes 

 Jean-Claude Fragne, maire d’Ailleux en France
 Jean-Marie Fragne, maire d’Orgnac-sur-Vézère en France